Cester est un patronyme porté notamment par :

 Élie Cester (1942-2017), joueur français de rugby à XV ;
 Enrico Cester (1988-), joueur italien de volley-ball ;
 Nic Cester (1979-), chanteur, guitariste et compositeur australien ;
 Valentina Cester (1988-), joueuse italienne de volley-ball.